Манорвил има више значења:
 Манорвил (Њујорк)
 Манорвил (Пенсилванија)